Esteban principalmente está referido a:

 Esteban, en masculino nombre de pila o (nombre propio) de varón.
Estebana, en femenino nombre de pila o (nombre propio) de mujer.

Esteban también puede aludir o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Santos 
 San Esteban (? - 37d.C.), protomártir de la Iglesia católica.
 San Esteban I (975 - 1038), también conocido como Esteban I de Hungría, como «el Santo» o como «el Grande», santo y rey de Hungría.

Papas 
 Esteban I (c.200 - 257jul), papa de la Iglesia católica entre 254 y 257.
 Esteban II (Papa efímero) (? - 752), papa electo de la Iglesia católica cuyo papado fue solamente de 4 días de duración.
 Esteban II (715 - 757), papa nº 92 de la Iglesia católica entre 752 y 757.
 Esteban III (? - 772), papa nº 94 de la Iglesia católica de 768 a 772.
 Esteban IV (? - 817), papa nº 97 de la Iglesia católica de 816 a 817.
 Esteban V (? - 891), Papa nº 110 de la Iglesia católica de 885 a 891.
 Esteban VI (? - 897), papa nº 113 de la Iglesia católica de 896 a 897.
 Esteban VII (? - 931), papa nº 124 de la Iglesia católica de 928 a 931.
 Esteban VIII (? - 942), papa nº 127 de la Iglesia católica de 939 a 942.
 Esteban IX (? - 1058), papa franco-alemán, el nº 154 de la Iglesia católica, cuyo papado se extendió de 1057 a 1058.

Miscelánea 
 Esteban de Bizancio (siglo VI), geógrafo y lexicógrafo griego.
 Esteban de Inglaterra, rey inglés .